Bishan (China), stad in China
 Bishan (wijk), wijk in de Central Region van Singapore
 Bishan (metrostation), metrostation in die wijk